est un genre de dinosaures théropodes de la famille des Dromaeosauridae du Crétacé supérieur (Maastrichien). Ce grand dromaeosauridé, d'une taille estimée à , est représenté par une seule espèce, , dont les restes fossiles ont été découverts dans la formation de Hell Creek, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis.

Classification 

Dakotaraptor est classé dans la famille des Dromaeosauridae. Une analyse cladistique a montré que Dakotaraptor est le taxon frère de Dromaeosaurus. Quoique proche d'autres dromaeosauridés gigantesques, Dakotaraptor pourrait représenter un quatrième exemple distinct de l'augmentation de la taille des dromaeosauridés, outre Deinonychus, Unenlagia et le clade incluant Achillobator et Utahraptor. L'analyse phylogénétique menée par  et son équipe a conduit au cladogramme suivant :

Étymologie 
Le nom du genre Dakotaraptor fait référence au lieu de sa découverte, le Dakota, auquel est adjoint raptor, le nom générique des dinosaures théropodes.

Le nom spécifique, steini, a été donné en l'honneur du paléontologue Walter W. Stein.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes 
 Science & Avenir
  Dakotaraptor ruled Hell Creek formation as lethal predator

Références taxinomiques 
 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dromaeosauridae 
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2015